Симонетти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Симонетти, Акилле (1857—1928) — итальянско-британский скрипач и композитор.
 Симонетти, Лоренцо (1789—1855) — итальянский куриальный кардинал.
 Кинтана Симонетти, Антонио (1919—1993) — кубинский архитектор и педагог.